George Kynoch ist der Name folgender Personen:

* George Kynoch (Geschäftsmann) (1834–1891), britischer Geschäftsmann und Politiker
 George Kynoch (Politiker) (* 1946), schottischer Politiker